Untermarkt 1 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 1 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 1 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 1 (Hadamar), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hadamar
 Untermarkt 1 (Murnau am Staffelsee), siehe Liste der Baudenkmäler in Murnau am Staffelsee